Pure steht für:

 Pure (Album), Musikalbum der No Angels
 Pure (Ardennes), französische Gemeinde
 Pūre (Lettland), lettische Gemeinde in Kurzeme (Kurland)
 Pure (Computerspiel), Computerspiel von Disney
 Pure (Unternehmen), britisches Unternehmen der Unterhaltungselektronik-Branche
 Ein Kind von Traurigkeit, britischer Film aus dem Jahr 2002 (Originaltitel: Pure)
 Pure (kanadische Fernsehserie), kanadische Fernsehserie aus dem Jahr 2017
 Pure (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2019
 PURE (Organisation) (PURE – The Clean Planet Trust), britische Organisation im Bereich der Klimakompensation
 Pure (Programmiersprache), funktionale Programmiersprache
 Pure (CSS-Framework), Framework zur Erstellung von Webseiten